Glăvănești se poate referi la:

 Glăvănești, Bacău
 Glăvănești, Iași

Vezi și 
 Glavacioc (dezambiguizare)